FEP oder FeP steht für:
 einen Kunststoff, siehe Perfluorethylenpropylen
 eine Gruppe von Eisenlegierungen, siehe Ferrolegierung
 ein Fraunhofer-Institut, siehe Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik
 den portugiesische Pferdesportverband, siehe Federação Equestre Portuguesa
 einen Verband von Verlegern, siehe Europäischer Verlegerverband
 einen Verband von Fotografen, siehe Federation of European Professional Photographers
 einen Marker zur Diagnose der Eisenmangelanämie, siehe Porphyrine
 einen Flughafen in Illinois, siehe Albertus (Flughafen)
 einen Bahnhof in Hessen, siehe Bahnhof Eppstein

Abkürzung